Supaporn Malisorn est une actrice thaïlandaise qui a remporté le titre de  en

Biographie 
Orpheline, elle a étudié à l'université Ramkhamhaeng

Miss Grand Thaïlande en 2016 (où elle gagna un million de dollars en espèces, une maison, une voiture neuve et une bourse d'études pour obtenir une maîtrise à l'), elle participa à  où elle fut seconde dauphine

Elle a entretenu une liaison avec .

Filmographie sélective

Références

Liens externes 

Naissance en octobre 1993
Naissance dans la province de Prachinburi
Participante à un concours de beauté
Gagnante d'un concours de beauté
Actrice thaïlandaise de télévision
Étudiant de l'université Ramkhamhaeng